Сулори:
  — бальнеологический курорт и населённый пункт в Ванском муниципалитете, край Имеретия, Грузия.
 «Сулори» — советский и грузинский футбольный клуб из Вани.
  — река в Западной Грузии, в Ванском муниципалитете, левый приток Риони.